Sarah Walker (ur. ok. 1967) – jedna z głównych bohaterek telewizyjnego serialu Bracia i siostry. W jego rolę wciela się aktorka Rachel Griffiths.

Córka Nory i Nicka Brody'ego (przez cztery sezony uchodziła za córkę Williama). Absolwentka University of Pennsylvania. Ma czwórkę rodzeństwa: młodszą siostrę Kitty oraz braci – Kevina, Thomasa i Justina. Jest także przyszywaną siostrą Ryana Lafferty'ego. Matka Paige i Coopera. Dwukrotnie zamężna - z Joe Whedon (1 sezon) i Luce'iem Laurentem. Jest właścicielką firmy Ojai Foods a w późniejszych sezonach gigantycznego koncernu medialnego.

Walker, Sarah